Castalia peut faire référence à :

Toponyme 

 Castalia, une ville américaine située dans le comté de Nash dans l'État de Caroline du Nord
 Castalia, une ville américaine située dans le comté de Winneshiek, dans l’État de l’Iowa.
 Castalia, une ville américaine située dans le Comté d'Erie, en Ohio.

Autres 
 Castalia, un personnage de la mythologie grecque ;
 Castalia, une maison d'édition espagnole ;
 (4769) Castalia, un astéroïde ;
 Castalia, un gratte-ciel à La Haye  (Pays-Bas) ;
 Kricogonia castalia, un lépidoptère ;
 Castalia, un titre de l'album Solid State Survivor du groupe YMO ;